Loda – zdrobnienie od Leokadii, imię to nosiły m.in. Loda Halama i Loda Niemirzanka

Miejscowości w USA:
 Loda – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois

Gminy w USA:
 Loda (ang. Loda Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Loda (ang. Loda Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno